Granadilla kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Granadilla (ort i Costa Rica), San José,

Mexiko 

 Granadilla, Mexiko,

Spanien 

 Granadilla de Abona (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar